Pas del Nord-est (del seu nom en anglès Northern Sea Route), ruta de navegació que segueix la costa nord de Rússia
 Airbus NSR (de l'acrònim en anglès New Short Range), projecte d'avió de l'empresa Airbus